Terme parfois utilisé pour désigner un congrès scientifique ou culturel (symposium de sculpture).
 Un symposion était une institution sociale de la Grèce antique, suivant le banquet, quelquefois confondue avec celui-ci.
 Symposium est le titre parfois donné aux œuvres connues sous le titre Le Banquet,  de Platon,  ainsi que Le Banquet, de Xénophon.
 Symposium est une revue scientifique canadienne.

Voir aussi